Făgețel (okręg Bacău) – wieś w Rumunii, w okręgu Bacău, w gminie Itești
 Făgețel (gmina Frumoasa) – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Frumoasa
 Făgețel (gmina Remetea) – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Remetea